Andrea Caccioli – religioso italiano
 Giovanni Battista Caccioli – pittore italiano
 Giuseppe Antonio Caccioli – pittore italiano